
Molekulska formula -{C5H8O3}- se može odnositi na:

 α-Ketoizovalerinska kiselina
 α-Ketovalerinska kiselina
 Levulinska kiselina
 3-Oksopentanska kiselina